Merops () steht für:

griechische Mythologie:
 Merops (König der Meroper), ein mythischer König der Meroper auf der Insel Kos, Gatte der Echemeia
 Merops (Vater des Eumelos), des Vaters des Agron auf Kos, eventuell identisch mit dem König der Meroper, siehe Agron (Kos)
 Merops (Argos), mythischer König von Argos
 Merops (König von Milet), mythischer König von Milet, Vater des Pandareos
 Merops (König der Äthiopier), mythischer König der Äthiopier und Gatte der Klymene, mit der Helios den Phaeton zeugte
 Merops Perkosios aus Perkote, König von Rhyndakos und mythischer Seher
 Merops (Gefährte des Aeneas), der von Turnus getötet wurde (Vergil Aeneis 9,702), siehe Turnus (Mythologie)

Außerdem:
 Merops (Gattung), eine Vogelgattung aus der Familie der Bienenfresser
 MEROPS, biochemische Datenbank für Peptidasen